Cihaur (Manonjaya), een plaats in Indonesië
Cihaur (Cibeber), een plaats in Indonesië
Cihaur (Simpenan), een plaats in Indonesië
Cihaur (Ciawigebang), een plaats in Indonesië
Cihaur (Banjarharjo)